Жан Пьер Уврар (; 1948—1992) — французский музыковед и дирижёр.

Один из руководителей Центра исследований Эпохи Возрождения при Турском университете. Автор монографии «Жоскен де Пре и его современники: От записи к звуку (Практическое руководство по исполнению)» (; 1986). Подготовил пионерские издания французского ренессансного композитора Франсуа Реньяра и другой вокальной музыки XVI века.

В 1974 г. основал ансамбль старинной музыки «Ансамбль Жака Модерна» и руководил им до своей смерти.

Памяти Уврара посвящено сочинение композитора Костина Миеряну «Полёт времени».

Примечания 

Музыковеды Франции
Дирижёры Франции
Академические музыканты Франции